

Селище міського типу:
 Ясногірка — Донецька область, Краматорська міська рада
Села:
 Ясногірка — Житомирська область, Пулинська селищна громада
 Ясногірка — Житомирська область, Чуднівська міська громада
 Ясногірка — Рівненська область, Сарненський район